Сенат Таиланда  () — верхняя палата Национальной ассамблеи Таиланда, орган законодательной власти. В соответствии с Конституцией Таиланда от 2017 года, членами сената являются 250 беспартийных граждан, избирающиеся на пятилетний срок.

Сенат и Палата представителей были упразднены в 2014 году в результате военного переворота. Эти государственные органы были заменены на однопалатную Национальную законодательную ассамблею, состоящую из 250 членов, выбранных Национальным Советом для мира и порядка. Однако, новая конституция 2017 года, которая была одобрена референдумом в 2016 году, восстановила в полномочиях Сенат и Палату представителей. С 2019 года заседания проходят в здании Национальной Ассамблеи. Первый созыв обновлённого Сената полностью состоит из людей, назначенных военными.

История 
Двухпалатный парламент в Таиланде создавался по образцу английской палаты лордов. Впервые сенат был избран в стране согласно Конституции Таиланда 1946 года сроком на шесть лет. Конституция 1946 года вскоре была отменена в результате военного переворота. В последующем Сенат то избирался, то отменялся. Конституция 1997 года вводила избрание Сенат, но она была отменена после Государственного переворота 2006 года.
В разные годы в состав Сената и заменяющих его органов входило разное количество членов.
 1947 — первый тайский Сенат состоял из 100 членов, назначенный королем.
 1952 — в состав однопалатного Национального собрания входила с 123 членов.
 1968 — Сенат из 164 ленов.
 1972 — роспуск сената премьер-министром Таном Киттикачоном.
 1974 — возвращение Сената.
 1976 — создание однопалатного Национального собрания из 360 членов, назначенный королем.
 1978 — возвращение Сената из 225 членов.
 1991 — создание однопалатного Национального собрания из 292 членов.
 1997 — выборы в Сенат на 6-летний срок, 200 членов.
 2006 — после государственного переворота создано Национальное законодательное Собрание из 250-членов.
 2007 — создан Сенат, половина его членов назначается, половина избирается в соответствии с Конституцией 2007 года.
 2014 — роспуск Сената в результате Военного переворота в Таиланде (2014).
 2017 — король Рама X подписал новую конституцию Таиланда, которая восстанавливала в полномочиях Сенат и Палату представителей.
 2018 — после принятия Конституции 2017 года Национальная ассамблея была воссоздана, а её верхняя палата стала состоять из 250 сенаторов, назначенных военными после всеобщих выборов 2019 года.

Состав 
Сенат в составе 250 человек состоит из 194 членов, избранных правящей хунтой. Пятьдесят сенаторов представляют 10 профессиональных и социальных групп: бюрократов, учителей, судей, фермеров и частные компании. Остальные шесть мест в Сенате зарезервированы для верховного главнокомандующего вооружёнными силами, министра обороны, начальника национальной полиции и глав сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. По состоянию на 2020 год 104 из 250 сенаторов являлись военными или полицейскими.

Выборы и выбор

Выборы 
До последнего упразднения Сената в его состав входили 150 сенаторов, 76 из них участвовали в прямых выборах от 75 провинций Таиланда плюс один от округа (Бангкок). Провинция Буэнг Кан не имеет своего сенатора. Выборы проводились тайным голосованием . Все кандидаты были беспартийными и не имели никакого отношения к политическим партиям.

Остальные 73 члена отбираются Отборочным комитетом. Отборочный комитет, согласно статье 113, части 3, главы 6 Конституции, состоял из:
 Председателя Конституционного Суда
 Председателя избирательной комиссии
 Председателя Государственной комиссии по аудиту
 Судьи Верховного Суда
 Судьи высшего административного суда.

Комитет избирает своего председателя, который руководит комитетом. Комитет выбирает членов Сената из:
 Академического cектора
 Государственного сектора
 Частного сектора
 Профессиональных работников

При отборе в Сенат особое уделяется знаниям и опыту работы кандидатов.

Сенат избирается на шесть лет. Сенат не может быть распущен ни при каких обстоятельствах, а новый избирается в соответствии с Королевским Указом по истечении тридцати дней после истечения срока предыдущего.

Члены Сената имеют право на использование звание «сенатор» (. В Сенаторы нельзя было избираться более одного раза, поэтому сенаторы не могли быть переизбраны.

Полномочия 
Сенат разделяет часть полномочий с палатой представителей. К исключительным полномочиям сената относятся:
 Принятие решений по королевским назначениям:
 Судьи Конституционного Суда Таиланда
 Омбудсмена
 Членов национальной антикоррупционной комиссии, государственной Ревизионной комиссии (в том числе Генерального аудитора) и Национальной комиссии по правам человека.

Прохождение законов в стране включает три слушания — в Палате представителей, потом в Сенате. Привнесении Сенатом изменений в документ, он возвращается в нижнюю палату на дальнейшее утверждение. После этого документ передается на подпись Королю. Король в течение 90 дней может вернуть закон обратно в парламент. Для преодоления королевского вето надо набрать более 2/3 голосов депутатов в каждой из палат. Если Король вновь не подписывает законопроект в пределах 30 дней, то Премьер-министр объявляет его законом в правительстве.

Руководство 
Сенат избирает трёх руководителей: одного председателя и двух вице-председателей.

Список председателей Сената

См. также 
 Конституция Таиланда
 Конституция Таиланда 2007 года
 Национальная ассамблея Таиланда
 Национальный совет для мира и порядка

Литература

Примечания

Ссылки 
 Сенат Таиланда
 Background Note: Thailand: U.S. State Department
 Constitution of the Kingdom of Thailand 2007

Государственное устройство Таиланда
Таиланд
Упразднённые верхние палаты парламентов